Denumirea de Kliment se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kliment, un sat în comuna Karlovo, regiunea Plovdiv;
 Kliment, un sat în comuna Kaolinovo, regiunea Șumen.